Bullet, Engels voor kogel, kan verwijzen naar:
Bullet (gemeente), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Vaud
Bullet (film), een Amerikaanse film uit 1996
Nulcouponobligatie of bullet
Bullet (typografie), een typografisch teken
Bullet (computerspel), een computerspel
Bullet (muziek), een nummer van Hollywood Undead